ДТМ, DTM — аббревиатура, возможно означающая:
 DTM — код аэропорта города Дортмунд, Германия.
 ДТМ — модификация 1944 года, танкового пулемёта ДТ, основное стрелковое оружие советских послевоенных броневых автомобилей и основных танков Т-34-85, Т-44, ИС-3 и других боевых машин.
 DTM (технология) (от  — «динамический режим синхронной передачи») — альтернативная ATM коммуникационная технология.
 DTM (Хельсинки) — ночной клуб в Хельсинки, Финляндия.

Спорт 
 Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft — немецкий кузовной чемпионат, проводился в 1984—1996 годах.
 Deutsche Tourenwagen Masters — немецкая кузовная серия, преемница Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, проводится с 2000 года.

СМИ 
 Деннис-мучитель (значения) (от ) — комиксы, сериалы, фильмы и видеоигры на их основе.
  — коллектив ди-джеев и продюсеров, расположенных в Детройте, Мичиган, с целью продвижения Detroit Techno по всему миру.

См. также 
 .dtm — Формат модуля аудио-трекинга, используемый DigiTrakker — программой трекинга на основе Windows.